Top Chef es un programa de televisión gastronómico estadounidense, emitido desde 2006 en la cadena Bravo TV. Este término también puede referirse a:
 Top Chef (España), adaptación española del formato original estadounidense emitido en Antena 3 desde 2013.
 Top Chef Estrellas, adaptación estadounidense del formato original estadounidense emitido en Telemundo desde 2014.
 Top Chef (Chile), adaptación chilena del formato original estadounidense emitido en Televisión Nacional de Chile desde 2014.